Departamento Santa María puede referirse a:

 Departamento Santa María, departamento en la provincia de Catamarca.
 Departamento Santa María, departamento en la provincia de Córdoba.